Stazione di Motta Camastra
 Stazione di Motta di Costigliole
 Stazione di Motta di Foggia
 Stazione di Motta di Livenza
 Stazione di Motta San Damiano
 Stazione di Motta San Giovanni-Lazzaro
 Stazione di Motta Sant'Anastasia